Das Moorilla Hobart International 2012 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 8. bis zum 14. Januar 2012 statt.

Zeitgleich fand in Sydney das Apia International als Turnier der Premier-Kategorie der WTA Tour 2012 statt.

Sieger im Einzel wurde Mona Barthel, die sich durch die Qualifikation bis zum Sieg spielte. In der Hauptrunde schlug sie die an Position 2, 5, 4 und 1 gesetzte Spielerinnen (in dieser Reihenfolge) und konnte mit ihrem Finalsieg von 6:1, 6:2 gegen die an Position 1 gesetzte Yanina Wickmayer ihr erstes WTA-Turnier gewinnen.

Im Doppel gewann das rumänische Duo Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu, die sich in einem knappen Finale gegen Chuang Chia-jung/ Marina Eraković mit 6:74, 7:64 und [10:5] durchsetzen konnten.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Hobart
Hobart City